Almendarim, Almenderim, Sidi al-Mandri, Sidi Mandri, Ali al-Mandari, al-Mandri e outras variantes semelhantes podem referir-se às seguintes figuras históricas de Marrocos:

Cide Almandri I (1440-1494 ?) — arquiteto, alcaide e refundador de Tetuão
Cide Almandri II (1460-1537) — alcaide de Tetuão e de Targa

Desambiguações de antropônimos